Dimbokro, au kilomètre 179, se trouve le viaduc métallique qui surplombe le fleuve N’Zi et qui s’est effondré au passage d’un convoi de marchandises en 2016.

Notes et références

Articles connexes 
 Transport ferroviaire au Burkina Faso – Transport ferroviaire en Côte d'Ivoire
 Sitarail

Abidjan-Ouagadougou
Ligne d'Abidjan à Ouagadougou